Ма́ри Тёрё́чик (; 23 ноября , , Хевеш, Королевство Венгрия — 16 апреля , Сомбатхей, Ваш, Венгрия) — венгерская актриса. Заслуженная артистка Венгрии (1971), дважды лауреат Премии имени Кошута (1973, 1999), обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля (1976).

Карьера 
С 1954 по 1958 училась в Академии театра и кино в Будапеште. С 1958 по 1979 играла в Народном театре в Будапеште. На театральные подмостки её вывел актёр и режиссёр Московского Художественного театра Григорий Григорьевич Конский, в 1956 году на сцене будапештского театра поставивший «Таню» Алексея Арбузова с непременным условием, что главную роль сыграет Мари Тёрёчик. Многие были категорически против — роль в фильме известного режиссёра Золтана Фабри «Карусель» (1955) принесла юной актрисе всемирную известность, но театрального опыта у неё не было. И все же Конский настоял на своем. Успех спектакля был оглушительным, став началом блистательной сценической карьеры актрисы и долгой дружбы с Григорием Григорьевичем.

С 1979 по 1980 год руководила театром имени Кишфалуди в Дьёре (ныне Национальный театр в Дьёре). Затем, с 1980 по 1990 год руководила актёрской труппой киностудии Mafilm. C 1990 по 1993 год работала в Театре имени Э. Сиглигети в Сольноке. С 1993 года руководила театром «Талия». Выступала несколько раз в театре имени Иожефа Катона в Будапеште.

С 1989 по 1992 год была президентом Союза актёров Венгрии. С 1989 по 1994 год работала в Совете попечителей премии Aase. Преподавала как доцент в Академии кино и театра в Будапеште. С 2002 года снова играла в Народном театре в Будапеште.

Её первый брак был формальным, распался спустя три недели. Актёр Дьюла Бодродь был её вторым мужем, третий раз она была замужем за режиссёром Дьюлой Мааром, который в 1996 снял об актрисе документальный фильм.

Играла в драмах Шекспира, Бомарше, Вёрёшмарти, Островского, Фейдо, Ибсена, Чехова, Брехта, Булгакова, Жироду, Теннесси Уильямса, Беккета, Ионеско, Олби, Л. Зорина, Дьёрдя Швайды, Дьёрдя Шпиро, Петрушевской и др.

В 2009 в Театре в Капошваре совместно с Народным театром в Будапеште Анатолий Васильев поставил с её участием в главной роли пьесу Маргерит Дюрас «Целые дни напролёт под деревьями».

Работы в кино

Награды, звания и премии 
 1960 — Приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Карловых Варах — «Сорванец»
 1971 — Заслуженная артистка Венгрии
 1971 — Особое упоминание в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — «Любовь»
 1976 — Приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля — фильм «Госпожа Дери, где вы?»
 1977 — Приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Таормине, Италия — фильм Teketória
 1995 — Командорский Крест ордена Заслуг
 1998 — Приз «Актёрская миссия» за вклад в кино фестиваля арт-фильмов в Тренчьянске-Теплице, Словакия
 2011 — Орден Дружбы (5 июля 2011, Россия) — за большие заслуги в распространении и популяризации в Венгерской Республике достижений русской культуры

Память 
В 2021 году именем актрисы названа улица и установлен памятник в селе   в медье Ваш.

В 2022 году именем актрисы назван парк вокруг озера Фенекетлен в 11-м районе Будапешта.

В родном селе актрисы строится мемориальный дом на месте кинотеатра, которым руководил её дед. В этом кинотеатре за просмотром фильмов будущая актриса проводила много времени. Именно здесь она влюбилась в актерское мастерство.

Примечания 

Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Мари Ясаи
Лауреаты премии имени Белы Балажа
Заслуженные артисты Венгрии
Почётные граждане Будапешта
Киноактрисы Венгрии
Актрисы театра Венгрии
Выпускники Будапештской Академии театра и кино
Умершие от COVID-19 в Венгрии